Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sirnagalih (Ulubelu), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Sirnagalih (Bantarkalong), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Bayongbong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Cigalontang), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Cilaku), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Ciomas), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Cipongkor), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Cisurupan), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Sirnagalih (Sindangbarang), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java